Jméno David Copperfield nese více osob a uměleckých děl.

osoby
 David Copperfield (kouzelník) – americký iluzionista
 David Copperfield (komik) – britský komik a hudebník

román a jeho postava
 David Copperfield (román) – román Charlese Dickense

film
 David Copperfield (film, 1911), režisér Theodore Marston
 David Copperfield (film, 1922), režisér A. W. Sandberg
 David Copperfield (film, 1969), režisér Delbert Mann
 David Copperfield (film, 1993), animovaný
 David Copperfield (film, 1999), režisér Simon Curtis
 David Copperfield (film, 2000), režisér P. Medak